Die Liste der Länderspiele der vietnamesischen Futsalnationalmannschaft beinhaltet alle A-Länderspiele dieser Auswahl. Sie bestritt ihr erstes Länderspiel im Futsal Tigers Cup am 4. Dezember 1997.

Weblinks 
 http://www.futsalplanet.com/matches/index.asp

Vietnam
!